Campanilla de pobres puede referirse a:
El nombre común de la planta Convolvulus arvensis.
El nombre común de la planta Convolvulus cantabrica.